Die Canadian Lawn Tennis Championships 1947 fanden vom 21. bis 27. Juli beim Vancouver Lawn Tennis and Badminton Club in Vancouver statt.

Im Dameneinzel wiederholte Gracyn Wheeler Kelleher ihren 1933 an gleicher Stelle errungenen Erfolg. Sie gewann auch die beiden Doppeltitel.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Vancouver Sun, Ausgaben vom 22–28. Juli 1947 und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1947